Bezzenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Bezzenberger (1851–1922), deutscher Philologe
 Georg Heinrich von Bezzenberger (1795–1866), deutscher Richter in Württemberg
 Heinrich Ernst Bezzenberger (1814–1892), deutscher Philologe, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Reinhart Bezzenberger (1888–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Tilman Bezzenberger (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler